Стаут ():

 Стаут — сорт тёмного пива.

 Носители фамилии
 Стаут, Арчи (1886—1973) — американский кинооператор.
 Стаут, Кристи Лю (род. 1974) — американская журналист и телеведущая.
 Стаут, Перси (1875—1937) — британский регбист и военный деятель.
 Стаут, Рекс (1886—1975) — американский писатель, автор детективных романов.
 Стаут, Роберт (1844—1930) — 13-й премьер-министр Новой Зеландии, Верховный судья Новой Зеландии.
 Стаут, Фрэнк (1877—1926) — британский регбист и военный деятель.